José Carlo Fernández (Santa Cruz de la Sierra, 24 de janeiro de 1971) é um ex-futebolista boliviano que atuava como goleiro.

Carreira 
É o jogador boliviano que em mais clubes estrangeiros jogou. Em 11 de maio de 2005, por motivos pessoais, renunciou à Seleção Boliviana, apesar de ter participado desta seleção por muitos anos, disputando competições como a Copa das Confederações de 1999, e as Copa América de 97, 99 e 2004.

Goleiros da Bolívia
Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club de Deportes Melipilla
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Naturais de Santa Cruz de la Sierra
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2004
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999